

Sciences et techniques 
 Les fréons ou Fréons (nom commercial) sont des gaz chlorofluorocarbonés (CFC) ou hydrochlorofluorocarbonés (HCFC) fabriqués par la société DuPont de Nemours et utilisés comme réfrigérants.

Culture et société 
 Fréon est ancien éditeur de bande dessinée belge (1994-2001).
 Fréon est le pseudonyme de Patrick Pion (1976-), un auteur de bande dessinée.

Patronyme 

 Franck Fréon (1962-), un pilote automobile français ;
 Jacky Fréon (1948-), un chef cuisinier français.

Homonymie de pseudonyme